Серге́й Влади́мирович Елисе́ев: Елисеев, Сергей Владимирович (род. 1963) — президент Всероссийской и европейской федераций самбо, заслуженный тренер России.
 Елисеев, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский политик, глава правительства оккупационной администрации Херсонской области.